Apoica är ett släkte av getingar. Apoica ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Getingar
Apoica